Valdosta kan syfta på:

Valdosta, Georgia – en stad i Georgia, USA
Valdosta (EP) – den andra EP:n av det amerikanska rockbandet Mayday Parade